La saison 1993 du Championnat d'Arménie de football était la  de la première division arménienne depuis l'indépendance du pays vis-à-vis de l'Union soviétique, en . Les seize meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique où tous les clubs se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de Second-Liga, la deuxième division arménienne.

C'est le club d'Ararat Erevan qui remporte le titre national cette saison après avoir terminé invaincu en tête du championnat, avec 2 points d'avance sur le co-tenant du titre, le Shirak FC Giumri et 3 sur le Banants Kotaik. Il s'agit du tout premier titre de champion d'Arménie de l'histoire du club. L'autre co-tenant du titre, le Homenetmen Erevan, termine à la , à 6 points du nouveau champion, qui réalise le doublé en battant le Shirak Giumri en finale de la Coupe d'Arménie.

Le Syunik Kapan abandonne la compétition avant le début de saison. Ce forfait n'est pas compensé par le repêchage d'un club de deuxième division et la saison se déroule avec 15 clubs. De plus, les clubs de Kilikia Erevan et Malatia FC fusionnent pour former le Malatia-Kilikia Erevan. Enfin, le Shengavit Erevan est dissous avant le début de saison et laisse sa place en D1 au club de Yerazank Erevan.

Les 16 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Arménie de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Arménie de football
Arménie
Sport en Arménie en 1993